Cet article détaille les lieux qui apparaissent dans les Chroniques des temps obscurs de Michelle Paver, avec un classement par régions.

Forêt 

 Hautes Montagnes, la chaîne de montagne à l'est de la Forêt et où se trouve la Montagne de l'Esprit du Monde.
 Montagne de l'Esprit du Monde, une montagne] qui fait partie des Hautes Montagnes, dont elle est a priori le point culminant. L'Esprit du monde y habite. Dans le tome 1, Frère de Loup, Torak doit la trouver pour détruire l'Ours, et à la fin du livre, Loup rejoint une meute qui erre sur cette montagne.
 Grandes Eaux, le fleuve principal de la Forêt et où se trouvent les Chutes-du-Tonnerre. Il prend sa source dans le lac Tête-de-Hache.
 Eaux-du-Vent, un fleuve au sud de la Forêt.
 Chute-de-Pierre, un fleuve au sud de la Forêt.
 Eau-Vive, un fleuve au sud de la Forêt.
 Eaux-Rouges, un fleuve au sud de la Forêt.
 Rivière Tête-de-Hache, une rivière au centre de la Forêt, qui prend sa source au lac Tête-de-Hache. Elle se réunit avec la Rivière Verte pour former l'Eaublanche.
 Rivière Verte, une rivière au centre la forêt. Elle se réunit avec la Rivière Tête-de-Hache pour former l'Eaublanche.
 Eaublanche, un fleuve au centre de la forêt. Il naît de la réunion de la Rivière Tête-de-Hache et de la Rivière Verte.
 Eau-Noire, une rivière qui prend sa source dans la Forêt Profonde et qui se jette dans les Grandes Eaux.
 Lac de l'Eau-Noire, c'est un lac situé sur l'Eau-Noire. Il possède un îlot.
 Colline Brûlée, c'est une colline près de l'Eau Noire. C'est là que le père de Torak a allumé le Grand Feu qui a arrêté les Mangeurs d'Âmes.
 Mâchoires de Pierre, c'est une sorte de gorge, en fait deux rochers qui se font face, située sur l'Eau-Noire.
 Lac des Castors, c'est un petit lac, situé dans la Forêt Profonde, sur un petit affluent des Eaux-du-Vent.
 Vallée des Chevaux, c'est une vallée, située sur le cours des Eaux-du-Vent. Elle abrite le Bosquet Sacré.
 Bosquet Sacré, c'est un groupe d'arbres, situé dans la Vallée des Chevaux. Il est constitué de houx qui entourent une clairière où se trouvent le Grand If et le Grand Chêne. C'est là que Thiazzi, un Mangeur d'Âmes tente de dominer la Forêt Profonde.
 Campement des Grands Cerfs, c'est le campement du Clan du Grand Cerf. Il est situé près du Lac de l'Eau-Noire.
 Campements des Aurochs, il s'agit des deux campements du Clan de l'Aurochs. Ils sont situés tous les deux le long de l'Eau-Noire.
 Crête Brisée, c'est une montagne, située au milieu de la forêt.
 Lac Tête-de-Hache, un lac au centre de la Forêt. Il donne naissance aux Grandes-Eaux et à la rivière Tête-de-Hache. Une rivière de glace (glacier) le surplombe.
 Île du Peuple Caché, c'est une île, située sur le lac Tête-de-Hache. Un petit lac occupe son centre.
 Lac des Nénuphars, c'est un petit lac, situé sur l'île du Peuple Caché (une île du Lac Tête-de-Hache). Une petite rivière y prend sa source et se jette dans le lac Tête-de-Hache.
 Rivière aux Castors, c'est une petite rivière, située sur l'île du Peuple Caché. Elle prend sa source dans le lac des Nénuphars et se jette dans le lac Tête-de-Hache.
 Roselière, c'est la partie ouest du lac Tête-de-Hache. Elle est couverte de roseaux.
 Tanière des loups, c'est la tanière de la meute à laquelle appartient Loup. Elle est située sur l'île du Peuple Caché. 
 Baie des Choses Perdues, c'est une baie, au nord du lac Tête-de-Hache.
 Source-Qui-Guérit, c'est une source d'eau, au nord-ouest du lac Tête-de-Hache. Elle peut soigner des blessures. On y trouve de l'argile tout autour.
 Dos-du-Sanglier, c'est une colline, à l'ouest du lac Tête-de-Hache.
 Campement des Loutres, c'est le campement du Clan de la Loutre, il est situé au sud du lac Tête-de-Hache.
 Chutes-du-Tonnerre, c'est une cascade située sur les Grandes-Eaux. C'est là que Torak trouve la première partie du Nanuak, le Regard noyé, dans Frère de Loup.
 Rivière de glace du lac Tête-de-Hache, une rivière de glace (glacier) qui surplombe le lac Tête-de-Hache. Le père de Renn y est mort.
 Rivière et récifs de glace, une rivière de glace (glacier) au nord de la Forêt, que Torak, Renn et Loup traversent. C'est là que Torak trouve la troisième partie du Nanuak, la Lumière Noire dans Frère de Loup.
 Gueule de Pierre, une grotte qui apparaît dans Frère de Loup et c'est là que Torak trouve la deuxième partie du Nanuak, la Dent de Pierre. La Gueule de Pierre est gardée par des Gardiens et elle sent très mauvais.
 Forêt Profonde, c'est la partie est de la Forêt, qui borde les Hautes Montagnes. Elle est très dense.
 Orée de la Forêt, c'est la partie tout à l'ouest de la Forêt, qui borde la mer.
 Vallée du Marcheur, c'est une vallée au centre de la Forêt, près du lac Tête-de-Hache. C'est là que Le Marcheur habite.
 Ravin de l'Esprit du Monde, c'est un ravin près de la Montagne de l'Esprit du Monde.
 Campements des Corbeaux, le Clan des Corbeaux a plusieurs campements, dont un au nord de la Forêt et un près des Grandes Eaux.
 Rocher du Gardien, c'est un rocher dans le campement des Corbeaux des Grandes Eaux. Dans Fils de l'eau, c'est là qu'Oslak se suicide.
 Tanière de Loup, c'est la tanière de Loup, là où Torak trouve Loup, dans Frère de Loup. Elle est située au sud de la Forêt.

Île des Phoques, c'est l'île principale et la plus grande des Îles du Phoque. Un lac occupe son centre. Le Clan du Phoque vit au sud-est de l'île. Dans Fils de l'eau (le tome 2), la quasi-totalité de l'histoire se passe dans cette île. Bale, le cousin de Torak, et Tenris, un Mangeur d'Âmes et oncle de Torak vivent dans le campement du Clan du Phoque.
 Île des Cormorans, c'est l'île au centre des îles du Phoque et la deuxième plus grande. C'est là que vit le Clan du Cormoran.
 Île du Varech, c'est l'île au nord des îles du Phoque et la troisième plus grande. C'est là que vit le Clan du Varech.
 Le Rocher, c'est un îlot à côté de l'île des Phoques, où l'on laisse pendant une lune les condamnés, sans nourriture.
 Îles du Chenal, ce sont un groupe d'îles au sud de l'île des Phoques.
 Hauteurs de l'Aigle, ce sont un groupe de montagnes au sud-ouest de l'île du Phoque. Torak les escalade pour trouver une plante qui permettrait de guérir la maladie, dans Fils de l'eau.
 À-Pic, c'est un rocher qui surplombe la mer, sur l'île des Phoques, près du campement du Clan du Phoque. C'est là que Tenris, un Mangeur d'Âmes capture Torak.
 Lac de l'île des Phoques, c'est un lac, au centre de l'île des Phoques.
 Baie des Phoques, une baie à l'est de l'île des Phoques, où se situe Le Rocher.
 Plage Noire, une plage à l'ouest de l'île des Phoques.
 Plage Blanche, une plage à l'est de l'île des Phoques.
 Campement des Phoques, le campement du Clan du Phoque, près de la baie des Phoques, à l'est de l'île des Phoques.

Grand Nord

 Montagne des Trois Corbeaux, une montagne au nord du Grand Nord, où se trouve l'Œil de la Vipère.
 Fleuve de Glace, une grande rivière de glace (glacier) où l'on peut trouver à son "embouchure" de la glace noire. C'est à cette embouchure que Nef, une Mangeuse d'Âmes se suicide.
 Œil de la Vipère, c'est une grotte où les Mangeurs d'Âmes essayent d'ouvrir la Porte pour libérer des démons dans le tome 3, Les Mangeurs d'âme.
 Mer de Glace, c'est le nom de la banquise, du côté ouest du Grand Nord
 Berge de Glace, c'est la berge entre la terre et la Mer de Glace (la banquise).
 Barrière de Glace, c'est la limite de la Mer de Glace (la banquise).
 Campement des Renards Blancs, c'est le campement du Clan des Renards Blancs. Il est situé sur la Mer de Glace.

Chroniques des temps obscurs